Nádvorník může být:

 palatin (paladin)

příjmení osob
Alena Nádvorníková (1942) – česká surrealistická básnířka a malířka 
Jan Nádvorník (1949) – československý politik
Marie Nádvorníková (1944–2017) – česká knihovnice
Miroslav Nádvorník (1921–1989) – český knihovník
Robert Nádvorník (1874–?) – československý politik a poslanec
Zdeněk Nádvorník (1937–2013) – český hokejista